(1883–1941),
Callie Khouri (1957- ), scénariste et réalisatrice américaine,
  (1898–1968), personnalité religieuse,
 Walter Hugo Khouri (1929–2003), personnalité brésilienne du cinéma.

Voir aussi